Aquesta és la Llista dels municipis de la Vall d'Aosta per ordre de codi ISTAT, amb el codi postal i els noms en arpità i en francès.

Municipis de la Vall d'Aosta